Festus Onigbinde (Modakeke, 5 de março de 1938) é um treinador de futebol nigeriano. Comandou a seleção de seu país na Copa de 2002, cuja gestão foi muito contestada. Ele já havia treinado as "Super Águias" entre 1981 e 1984, quando substituiu o alemão Gottlieb Göller.

Polêmicas durante a Copa de 2002
Escolhido às pressas para substituir o demissionário Shaibu Amodu logo após a Copa Africana de Nações, Onigbinde, até então dirigente da Associação Nigeriana de Futebol, iniciou um processo de renovação que não agradou boa parte dos nigerianos. Sunday Oliseh, Tijani Babangida, Finidi George, Uche Okechukwu, Victor Ikpeba, Pascal Ojigwe, Mobi Oparaku, Wilson Oruma, Victor Agali, Emeka Ifejiagwa, Murphy Akanji e Ndubuisi Egbo foram preteridos por ele, que apostou em novatos, como Femi Opabunmi, Pius Ikedia, Austin Ejide, Bartholomew Ogbeche, Rabiu Afolabi, James Obiorah, Benedict Akwuegbu, Ifeanyi Udeze e Vincent Enyeama. Mutiu Adepoju, Ike Shorunmu e Jay-Jay Okocha foram os principais veteranos que "escaparam".

Durante a Copa do Mundo, alguns jogadores, como Okocha e Julius Aghahowa (autor do único gol de sua seleção no torneio), criticaram Onigbinde por este ter esnobado os veteranos, dando preferência a jogadores com pouca experiência internacional. Após a participação, o técnico foi demitido.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Treinadores de futebol da Nigéria
Treinadores da Copa do Mundo FIFA de 2002